Románia
Középajta (rom. Aita Medie), Kovászna megye, közigazgatásilag Nagyajtához tartozik
Nagyajta (rom. Aita Mare), Kovászna megye
Szárazajta (rom. Aita Seacă), Kovászna megye